L'acronyme WOM peut renvoyer à:
 Water on Mars, groupe de rock psychédélique et de musique électronique québécois.
 World of Music, ancienne chaîne allemande de magasins spécialisés.